Бланди може да се односи на:

 Бланди (Есон), насељено место у Француској, у департману Есон
 Бланди (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна